

Селище міського типу:
 Цвіткове — Черкаська область, Черкаський район
Села:
 Цвіткове — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Цвіткове — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Цвіткове — Запорізька область, Пологівський район
 Цвіткове — Запорізька область, Василівський район
 Цвіткове — Кіровоградська область, Голованівський район

 Цвіткове — колишнє село Знам'янського району Кіровоградської області

Залізниця:
 Цвіткове — залізнична станція Шевченківської дирекції Одеської залізниці

Див. також 

 Квіткове